Fung Wong Shan kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Sz Tsz Shan, kulle, 
 Lantau Peak, berg, 

Robotskapade Hongkongförgreningar